Édouard Dhanis (1902-1978), jésuite belge ;
 Francis Dhanis (1862-1909), vice-gouverneur général du Congo, capitaine-commandant de l'armée belge ;
 Philippine Dhanis (1967-2022), femme politique belge.

Voir aussi 
 Le Baron Dhanis, un caboteur à moteur belge.
 Monument au baron Dhanis, à Anvers

Homonymie de patronyme